Název Bylanka má více vodních toků:

 Bylanka (přítok Labe) – levostranný přítok Labe v okresech Chrudim a Pardubice
 Bylanka (přítok Šembery) – pravostranný přítok Šembery v okrese Kolín
 Bylanka (přítok Vrchlice) – levostranný přítok Vrchlice v okrese Kutná Hora